Az 1923-as Giro d’Italia volt az olasz körverseny tizenegyedik kiírása. A verseny május 23-án kezdődött és június 10-én ért véget.

A verseny győztese Costante Girardengo lett, mindössze 37 másodperccel az előző évi győztes Giovanni Brunero előtt. A iro a hagyományoknak megfelelően Milánóból indult, és ide is futott be.

Szakaszok

Végeredmény

Giro
1923